Yabucoa (gemeente), in de Amerikaanse vrijstaat Puerto Rico
 Yabucoa (plaats), een plaats aldaar